Флаг муниципального образования сельское поселение Гре́бневское Щёлковского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 января 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3079.

Флаг составлен на основании герба сельского поселения Гребневское по правилам и традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения Гребневское в синем, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на золотой выгнутой оконечности серебряный ангел с расправленными крыльями и длинным, увенчанным крестом, серебряным посохом в левой руке».

Символика 

Белый ангел символизирует чистоту, достоинство, целеустремлённость и доброту. Изображение ангела воспроизведено с сохранившейся с конца XVIII века скульптуры на куполе летнего храма Гребневской иконы Божией Матери в усадьбе Бибиковых.

Дуга указывает на название сельского поселения — Гребневское, которое ведёт своё начало от села Гребнево, известного по историческим источникам с 1577 года.

Синий цвет — символ преданности, истины и добродетели.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства и солнечного света.

Примечания 

Сельское поселение Гребневское (Московская область)
Флаги с изображением ангела